Personen
 Johan de Witt (1625-1672) - raadpensionaris van Holland
 Johan de Witt (1662-1701) - regent en zoon van de raadpensionaris

Overig
 Johan de Witt (schip, 1920) - passagiersschip 
 Zr.Ms. Johan de Witt (2007) - transportschip van de Nederlandse marine
 Johan de Witt-gymnasium - gymnasium in Dordrecht 
 Johan de Witthuis (Den Haag) - monumentaal pand in Den Haag
 Johan de Wittstraat 2 (Dordrecht) - monumentaal pand in Dordrecht
 Johan de Witt-scriptieprijs - prijs voor masterscripties over een onderwerp uit de zeventiende eeuw

Zie ook 
 Johan de Wit